Przełęcz Cisowa – przełęcz w Sudetach, w Górach Bardzkich
 Przełęcz Cisowa – przełęcz w Beskidzie Małym